Attacus (basketbalclub), een basketbalvereniging uit Vegheld
Attacus (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen